Der Kanton Fosses ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Sarcelles, im Département Val-d’Oise und in der Region Île-de-France. Sein Hauptort ist Fosses.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 24 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Fosses